Паломас има више значења:
 Паломас (Комерио Порторико)
 Паломас (Јауко, Порторико)